Termenul „Angeln” se poate referi la:

"a pescui" în germană
o regiune în Schleswig-Holstein, Germania
 Angli  popor germanic